Sông Trà (Quảng Nam)
 Sông Trà (rivier)